Bei den Südamerikaspielen 2018 wurden im Badminton sechs Konkurrenzen durchgeführt. Die Wettbewerbe fanden vom 26. bis 31. Mai 2018 im Evo Morales Coliseum in Cochabamba in Bolivien statt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel 

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
cochabamba2018.bo

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Bolivien
Sportveranstaltung in Cochabamba
Badminton